Eichen steht für:

 Eichen, eine Gattung der Buchengewächse
 Eichen, das, veraltet für Samenanlage bei Pflanzen
 Eichung, die Bestätigung, dass ein Messmittel gesetzliche Vorgaben erfüllt

Eichen ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Eichen (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach
 Eichen (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach
 Eichen (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Eichen (Schopfheim), Ortsteil der Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach
 Eichen (Hohentengen), Ortsteil der Gemeinde Hohentengen, Landkreis Sigmaringen

in Bayern:
 Eichen (Emtmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth
 Eichen (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth
 Eichen am Simssee, Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim
 Eichen (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

in Hessen:
 Eichen (Nidderau), Ortsteil der Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis

in Nordrhein-Westfalen:
 Eichen (Attendorn), Ortsteil der Stadt Attendorn, Kreis Olpe
 Eichen (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen
 Eichen (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Eichen (Drolshagen), Ortsteil der Stadt Drolshagen, Kreis Olpe
 Eichen (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen
 Eichen (Hückeswagen), Ortslage und frühere Hofschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis
 Eichen (Kreuztal), Ortsteil der Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Eichen (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Eichen (Leichlingen), Hofschaft in der Stadt Leichlingen (Rheinland)
 Eichen (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis
 Eichen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Eichen (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis

in Rheinland-Pfalz:
 Eichen (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen

in Sachsen:
 Eichen (Oppach), Ortsteil der Gemeinde Oppach, Kreis Görlitz

historisch:
 erloschenes Dorf (Schloss) in Ostpreußen, siehe Losowoje (Kaliningrad, Gwardeisk)#Kremitten / Sosnowka  
 Eichen in Pommern, siehe Dąbie (Czarna Dąbrówka) 

Eichen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Kurowski-Eichen (1780–1853), deutscher Schriftsteller und Offizier
 Heinrich Eichen (1905–1986), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Eiche (Begriffsklärung)
 Aichen
 Haus Eichen